Trois sommets situés à quelques kilomètres l'un de l'autre portent le nom de Sattelhorn dans les Alpes bernoises, dans le canton du Valais, en Suisse :

 Sattelhorn , à cheval entre les districts de Brigue et de Rarogne occidental () ;
 Sattelhorn , dans le district de Brigue ().
 Sattelhorn , dans le district de Brigue ().

Références